Star Wars: Episode V: The Empire Strikes Back, film uit 1980
 Star Wars: The Empire Strikes Back (computerspel uit 1992), computerspel voor de NES, Game Boy
 Star Wars Episode V: The Empire Strikes Back (novel), novel uit 1980
 Star Wars Episode V: The Empire Strikes Back (soundtrack), soundtrack van John Williams uitgebracht in 1980, 1997 en 2004
 Star Wars: The Empire Strikes Back (computerspel uit 1982), computerspel voor de Atari 2600 en de Intellivision
 Star Wars: The Empire Strikes Back (computerspel uit 1985), computerspel voor de Arcade, Amiga, Amstrad CPC, Atari ST, BBC Micro, Commodore 64 en ZX Spectrum
 Star Wars: The Empire Strikes Back (computerspel uit 1993), computerspel voor de SNES
Chalk Dust: The Umpire Strikes Back, een hitsingle uit 1982 van The Brat.